Hampsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hampsjön, Småland, sjö i Emmaboda kommun, 
Hampsjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (18 ha)
Hampsjön, Närke, sjö i Hallsbergs kommun, 
Stora Hampsjön, sjö i Borlänge kommun,  (4,56 ha)
Hampsjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn